O Boca Juniors Football Club ou Boca F.C. é um time de futebol de Belize, que competiu no Campeonato Belizenho de Futebol (BPFL) da Federação de Futebol de Belize.

A equipe era situada em Mango Creek. Seu estádio era o Michael Ashcroft Stadium. Eles disputaram jogos internacionais contra o Olimpia de Honduras e Alianza de . O presidente da equipe foi Marco Chan. A equipe foi patrocinada pela Strickland Co. Ltd.

Títulos 
Campeonato Belizenho de Futebol: 2003/04

Fontes 

Clubes de futebol de Belize